Baya puede referirse a:

 Baya, en botánica, el tipo más común de fruto carnoso simple.
 Falsa baya, fruto accesorio similar a la baya en estructura.
 El nombre común de la planta Iris xiphium.
 Bay'a o Bay'ah (بَيْعَة,), término árabe utilizado como concepto jurídico islámico de significado mercantil y político (venta, contrato o juramento de fidelidad).

Notas